Доро́га — слово має два значення: 1. смуга землі, по якій їздять і ходять; 2. місце для проходу, проїзду.

Література 
 Дорога (роман) — 
Доро́га — журнал для молоді, який виходив легально під час німецької окупації у Львові та Кракові (продовжував традицію однойменного довоєнного видання).

Музика 
 Доро́га (2006) — альбом гурту Мандри.

Фільми 

 «Доро́га» (, 1954) — італійський фільм Федеріко Фелліні.
 «Дорога» — радянський художній фільм 1955 року.
 «Дорога» — радянський художній фільм 1961 року.
 «Дорога» — радянський художній фільм 1975 року.
 «Доро́га» () — турецький фільм Йилмаза Гюнея, лауреат «Золотої пальмової гілки».
 «Доро́га» (, 2009) — американський фільм Джона Гіллкоута.
 «Доро́га» (2012) — український фільм Максима Ксьонди.

Примітки